В тылу врага:
 В тылу врага — советский художественный фильм о Финской войне, снятый в 1941 году режиссёром Евгением Шнейдером.
 В тылу врага (англ. Behind Enemy Lines) — боевик режиссёра Джона Мура, снятый в 2001 году.